Dubrava – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Kalinovik
 Dubrava Nova – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Čelinac
 Dubrava Stara – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Čelinac
 Dubrava – wieś w Czarnogórze, w gminie Pljevlja
 Dubrava – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w gminie Bojnik
 Dubrava – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Ivanjica
 Dubrava – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w gminie Knić
 Dubrava – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Kuršumlija
 Ravna Dubrava – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Gadžin Han
 Dubrava – wieś w Chorwacji, w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w gminie Ston
 Dubrava – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w mieście Omiš
 Dubrava – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Dubrava
 Gmina Dubrava – gmina w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej
 Donja Dubrava – wieś i gmina w Chorwacji, w żupanii medzimurskiej
 Gornja Dubrava – wieś w Chorwacji, w żupanii medzimurskiej, w gminie Gornji Mihaljevec
 Donja Dubrava – dzielnica Zagrzebia, stolicy Chorwacji
 Gornja Dubrava – dzielnica Zagrzebia, stolicy Chorwacji
 Dubrava Samoborska – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w mieście Samobor
 Brloška Dubrava – wieś w Chorwacji, w żupanii licko-seńskiej, w mieście Otočac
 Dubrava Križovljanska – wieś w Chorwacji, w żupanii varażdińskiej, w gminie Cestica
 Noskovačka Dubrava – wieś w Chorwacji, w żupanii virowiticko-podrawskiej, w gminie Čađavica
 Dubrava Zabočka – wieś w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej, w mieście Zabok
 Dubrava Pušćanska – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Pušća
 Dubrava kod Šibenika – wieś w Chorwacji, w żupanii szybenicko-knińskiej, w mieście Szybenik
 Dubrava kod Tisna – wieś w Chorwacji, w żupanii szybenicko-knińskiej, w gminie Tisno